Boyd Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boyd Hill (Arkansas)
 Boyd Hill (Illinois)
 Boyd Hill (Indiana)
 Boyd Hill (Kalifornien)
 Boyd Hill (Washington)